

Codici 
 REH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rehoboth Beach (Stati Uniti)

Altri progetti